Mont Royal (Canada), een heuvel in de stad Montreal (Canada), in de Canadese provincie Quebec.
 Mont Royal (Traben-Trarbach), een voormalige vesting bij de stad Traben-Trarbach in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.